Nome di due diverse battaglie della rivoluzione haitiana:

Battaglia di Dondon (1794)
Battaglia di Dondon (1795)